Campionato belga di pallanuoto maschile
 Campionato belga di pallanuoto femminile